Тсуга:

 Тсуга — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые.
 Тсуга горная — дерево рода тсуга семейства Сосновые.
 Тсуга западная — видов крупных хвойных деревьев рода Тсуга.
 Тсуга канадская — вечнозелёное долгоживущее однодомное хвойное дерево из семейства Сосновые.